Het getal 1060 of het jaartal 1060 in Romeinse cijfers
mLx kan verwijzen naar:
 millilux, een natuurkundige eenheid voor verlichtingssterkte